Ла-Крессент (город, Миннесота) — город в округах Хьюстон,Уинона, штат Миннесота, США. 
 Ла-Крессент (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Хьюстон, Миннесота, США.